Ману́ил Пансе́лин (; конец XIII — начало XIV веков) — византийский живописец, иконописец Палеологовского периода.

Биография 
Мануил считается одним из ведущих иконописцев македонской школы. 
Основная часть информации об этой школе была зафиксирована в книге «Руководство Живописца», написанной в конце XVIII века монахом-живописцем Дионисием Фурноаграфиотом.

Сведения о жизни Мануила крайне скудны. Позднейшие источники сообщают, что «он, как лучезарное солнце, воссиял в Солуни и, блистая лучами живописного искусства, как некое солнце и светозарная луна, превзошел и затмил всех древних и новых живописцев». В его работах отмечают совершенство иконописной техники, красоту пропорций и передачу характеров изображённых фигур. После его смерти афонские монахи разыскивали работы Мануила и подражали им, считая созданные им произведения образцом недосягаемого совершенства.

Он стал известен по росписи XIII-XIV веков:
 1310 год — Успенский собор Протата в Карее (Афон).
 1313 год — афонский монастырь Ватопед.
 Также, по мнению Дионисия Форнаса, Мануил Панселин выполнил фрески в главных церквях монастырей Пантократор и Великая Лавра, а также иконы и другие изображения в монастырях горы Афон.
 Кроме того, современные исследователи приписывают Мануилу Панселину авторство росписи Базилики Святого Димитрия в Салониках. Такой вывод сделан в результате сравнения техники живописи с собором Протата — исследование выявило поразительное сходство.

Наиболее выделяемые работы

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Иконописцы Греции
Персоналии:Ватопед